Aloès peut désigner :
 aloès, un genre de plantes succulentes originaires principalement d'Afrique et de Madagascar ;
 Aloès, une opération militaire de la guerre d'Algérie.